Pedro I de Urgel o Pedro de Portugal (Portugal, 23 de marzo de 1187-Palma de Mallorca, 2 de junio de 1258), hijo del rey Sancho I de Portugal y de la infante Dulce de Aragón, fue un infante de Portugal y conde de Urgel (1229-1231).

El problema de sucesión de Sancho I 
El 26 de marzo de 1211 murió en Coímbra Sancho I. Su testamento, de octubre de 1209 quedó claroː dividió sus mayores porciones entre el heredero, Alfonso II de Portugal, y sus hermanas Teresa, Sancha y Mafalda, legar a los tres, bajo el título de reinas, la posesión de algunos castillos en el centro del país - Montemor-o-Velho, Seia y Alenquer-, con las respectivas aldeas, mandatos, alcaldes e ingresos). Esta voluntad provocó violentos conflictos internos (1211-1216) entre Alfonso II y sus hermanas, ya que Alfonso se negó a guardar la voluntad en un intento de centralizar el poder real y evitar la acumulación excesiva de bienes por parte de la Iglesia y las órdenes donde sus hermanas se unieron.

Pedro se habrá llevado, junto con buena parte de la nobleza, el partido de las hermanas Mafalda, Sancha y Teresa, a las que el padre había heredado la posesión de tres castillos (los de Seia, Alenquer y Castillo de Montemor -o-Velho) y el título de reinas en sus dominios, frente al nuevo soberano, el hermano Afonso II. 

Pedro se refugió en León, el reino donde se encontraba su hermana hermana Teresa de Portugal, y fue mayordomo y alférez. A partir de entonces, lanzó ataques en las fronteras del reino, habiendo incluso tomado algunos lugares en Trás-os-Montes, pero terminó siendo derrotado. La disputa habría tenido alcance internacional, ya que intervino el rey Alfonso IX de León, que vino a defender a su exmujer, Teresa, a petición suya, conquistando Coímbra. Por equilibrio de fuerzas, el rey Alfonso VIII de Castilla también intervino a favor de Alfonso I. Tras cinco años de guerra, el partido luso-castellano se declaró vencedor.

Entre León, Marruecos y Aragón 

La victoria de Alfonso hizo que Pedro se refugiara en el reino de León, donde su hermana Teresa (una de las más feroces opositoras de Alfonso II) había sido reina, y donde su excuñado Alfonso IX de León, su aliado en el conflicto, sucesión gobernada. Obtiene el cargo de mayordomo mayor, que conserva desde el 23 de septiembre de 1223 hasta el 18 de agosto de 1230. Además, fue tenente de Salamanca, Astorga, León, Asturias, Extremadura, Transiera, Toro, Zamora, Limia y Alba (de Tormes o de Aliste).

De mercenario en Marruecos a conde de Urgel 
A la muerte del rey Alfonso IX, se fue para servir como mercenario en Marruecos, al servicio de los almohades Miramolim (Amir al-Mu'minin, comandante de los creyentes). De ahí llevó las reliquias de los santos mártires de la Orden de los Menores al monasterio de Santa Cruz en Coímbra. Continuó sus funciones en el reino de Aragón y en el Principado de Cataluña, entonces gobernado por su sobrino, Jaime I de Aragón, quien lo recibió con benevolencia. El rey le concede propiedades en el Camp de Tarragona.

Continuando con la tradición familiar de buscar matrimonio en Cataluña, Pedro se casó el 11 de julio de 1229, en Valls, con Aurembiaix, condesa de Urgel, la única hija del conde Ermengol VIII de Urgel y Elvira Núñez de Lara, hija de conde Nuño Pérez de Lara y su esposa la condesa Teresa Fernández de Trava, hija del conde Fernando Pérez de Trava y Teresa de León. Aurembiaix había firmado previamente un acuerdo de concubinato con Jaime I, que pretendía que el condado volviera a la corona si la condesa no tenía hijos (el contrato se publica en Historia de los Condes de Urgel, Tomo I ).

Pedro se convierte así en conde consorte de Urgel. Pero Pedro no era el primer marido de Aurembiaix; previamente había estado casada, pero se había separado de su primer marido, Álvaro Pérez de Castro el Castellano, con quien se casó hacia 1212 para tener apoyo en la reconquista de Urgel, ahuyentando las pretensiones de Guerau Cabrera IV. En 1228, Álvaro se había separado de su esposa, pero volverá a casarse con Mencía López de Haro, que luego se casaría con Sancho II de Portugal.

Conde de Urgel y trueque por Baleares 

En 1230, hizo un juramento de fidelidad al ahora señor y rey de Aragón, Jaime I. Ayudó, incluso ese año, al obispo de Tarragona a conquistar la isla de Ibiza a los moros. A la muerte de su esposa en 1231, heredó los dominios castellanos de la casa de Urgel, según las cláusulas del testamento de Aurembiaix del 11 de agosto de 1231 donde dejó a su marido totius terre nostre et comitatus Urgelli cum omni iure quod in eo habeo, y sus propiedades en Valladolid y Galicia.

Además de empezar a enfrentarse a una disputa Ponce I de Urgel, hijo de Guerau Ponce IV de Cabrera, (expretendiente del condado), tuvo que enfrentarse al propio rey Jaime I de Aragón, ya que el testamento de Aurembiaix iba en contra del acuerdo de concubinato firmado años antes entre el rey y la condesa. Como Pedro tampoco tuvo hijos de Aurembiaix, el condado debería volver a la Corona, y esto no sucedió.

Se llegó a un acuerdo contractual entre ambos el 29 de septiembre de 1231, con el rey Jaime I entregando su dominio feudal del reino de Mallorca (tras su conquista de los moros con las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, así como los castillos de Pollensa, Alaró (ambos en Baleares) y Almudaina (en Alicante), al joven infante portugués que asumió el título de señor de Mallorca (en su testamento de 9 de octubre de 1255, dice Die gratia regni maioricarum domini), cambiándolo por la posesión del condado de Urgel. Urgel volvería eventualmente, el 21 de enero de 1236, a Ponce I de Urgel. De esta manera, la casa real de Barcelona aumentó su influencia sobre el condado de Urgel, llegando aproximadamente un siglo después a apoderarse de este condado.

Este trueque fue notable para el Casal Real Portuguesa, que vio así a un miembro gobernar las Islas Baleares. Incluso en Francia, su sobrino, el conde Afonso, en esas fechas esposo de Matilde de Dammartín, condesa de Bologna, lo menciona como señor de Mallorca (patruus noster P. dominus regni Majoricarum). Hasta 1244 se hizo cargo de su terrateniente, participando en una nueva conquista de Ibiza, en 1235. En 1244 la habría perdido, aunque algunos defienden que gobernó Baleares hasta su muerte. Se sabe que en esa fecha ganó algunos lugares al norte de Valencia: Morella, Almenara, Castelló y Segorbe, por participar con Jaime I en la conquista de Valencia (1245).

Entre Portugal y Mallorca 

En 1247, regresó a Portugal para ayudar al nuevo rey, Alfonso III de Portugal, en sus conquistas, como el asedio de Sevilla. Quienes sostienen que perdió Mallorca, dicen que la recuperó entre 1250 y 1251. Murió en 1258, devolviendo Mallorca al rey de Aragón.

En su testamento, otorgado el 9 de octubre de 1255, pidió ser sepultado en la Catedral de Mallorca. Realizó una donación a la catedral para la construcción de una capilla funeraria, en honor a san Vicente, donde pedía ser sepultado. La capilla, sin embargo, no se terminó a tiempo y el infante Pedro recibió sepultura en el convento de San Francisco en Palma que después fue destruido por un incendio. Los restos que quedaron del infante Pedro fueron depositados en un cofre funerario que se encuentra el suelo de la capilla del Santísimo.

Descendencia 
En 1229 contrajo matrimonio con Aurembiaix, condesa de Urgel. 
Aunque no tuvo descendientes legítimos de Aurembiaix, Pedro tuvo dos hijos bastardos: 

 Rodrigo Pires de Portugal, fallecido el 6 de marzo de año desconocido y enterrado en el monasterio de Santa Cruz (Coímbra).

 Fernando Pires de Portugal, murió el 22 de marzo de año desconocido, también enterrado en el monasterio de Santa Cruz (Coímbra).

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Condes de Urgel del siglo XIII
Condes de Urgel de la primera dinastía
Mayordomos mayores del rey de León del siglo XIII
Casa de Borgoña (Portugal)
Nacidos en Coímbra